Route 57 steht für:
 Route nationale 57, Nationalstraße in Frankreich
 Route nationale 57 (Belgien), Nationalstraße in Belgien
 Route 57, Projekt in Nordrhein-Westfalen, siehe Ferndorf-Eder-Lahn-Straße

Staatsstraßen in den Vereinigten Staaten:
 California State Route 57, Kalifornien
 Connecticut Route 57, Connecticut
 Georgia State Route 57, Georgia
 Illinois Route 57, Illinois
 Kentucky Route 57, Kentucky